Nimitz kan syfta på:

 Chester Nimitz (1885–1966),  en amiral i USA:s flotta
 Nimitz-klass – klass av hangarfartyg 1975–
 USS Nimitz (CVN-68) – hangarfartyg 1975–